Гаплогруппа L2 или L-L595 — гаплогруппа Y-хромосомы человека.

Палеогенетика

Бронзовый век 
Майкопская культура
 SIJ002.A0101 | BZNK-278/1 __ Sinyukha (kurgan 1, grave 12, individual 2) __ Красногвардейский район (Адыгея), Россия __ 3349-3100 calBCE (4505±23 BP, MAMS-31141) __ М __ L > L2 # U4c1.

 Marinskaya 5 — Кировский район (Ставропольский край), Россия
 MK5001 | BZNK-065/5 __ kurgan 1, grave 12 __ 3348-3035 calBCE (4491±32 BP, MAMS-110555) __ М __ L > L2 # K1a4
 MK5004 | BZNK-073/4 __ kurgan 1, grave 25 __ 3347-3095 calBCE (4498±30 BP, MAMS-110554) __ М __ L > L2 # T2a1

Тепе-Гиссар
 I2923 | TH16-51, 33-16-51 (CH95 X 1) __ Дамган (шахрестан), Семнан (остан), Иран __ 2878-2636 calBCE (4160±25 BP, PSUAMS-1915) __ М __ L2 # W3b.

Алалах
 ALA084 | 45.72, Locus 03-3065, skeleton S04-19 __ Хатай (ил), Средиземноморский регион (Турция) __ 2012-1775 calBCE (3556±25 BP, MAMS-41108) __ М __ L2 (L595).

Железный век 
Филистимляне
 ASH087.A0101 | ASH0074895 __ Ashkelon (N5.24.Burial 260) __ Ашкелон, Южный округ (Израиль) __ 1200–1100 BCE __ М __ L-M20>L595 # H4a1c.

Средние века 
Викинги
 VK355 | Oland_1046 __ Öland __ Эланд, Кальмар (лен), Швеция __ 706-987 calCE (1180±45 BP, LuSNo-10546) __ М __ L2 # U5b1b1a > U5b1b1a4.

Примечания

Публикации 
2019
 
 
 
2020

Ссылки 
 

L